Litec steht für:

 Li-Tec Battery, deutscher Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Akkumulatorzellen
 Linzer Technikum, Höhere Technische Lehranstalt in Linz, Österreich